Фінал кубка Англії з футболу 2006 — 125-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Ліверпуль» і «Вест Гем Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч 

2006
Англія
Травень 2006
2006 в англійському спорті